LSWR 330 class (также  — «осёдланный») — тип товарного танк-паровоза с осевой формулой 0-3-0, построенный для Лондонской и Юго-Западной железной дороги заводом Beyer, Peacock and Company в 1876—1882 годах в количестве 20 штук. «Седлом» за характерную форму прозвали бак для воды, надетый на котёл сверху.

История 
 заказал первые 6 паровозов по заводскому проекту Beyer, Peacock 330 class в октябре 1875 года для маневровой работы. В то время LSWR использовала для маневровой работы старые магистральные паровозы, которые были к ней плохо приспособлены, и манёвры ограничивали скорость работы дороги. Первая партия поступила на базу дороги у Девяти Вязов в мае 1876 года и работала успешно, в связи с чем ещё два паровоза были заказаны в январе и прибыли в июне 1877 года. В начале 1878 года Битти подал в отставку и следующую партию из 12 паровозов заказывал его преемник Уильям Адамс. Эти паровозы прибыли в мае—июне 1882 года.

Первые и последние полудюжины паровозов этого типа получили новые номера (330—335 и 409—414 соответственно), а оставшиеся восемь приняли номера старых списанных паровозов.

В 1876 году из первой полудюжины паровозов, отправленных в депо у Девяти Вязов паровоз № 332 проходил испытания в разных местах. Пара, построенная в 1877 году, отправилась в Нортгем (Саутгемптон), следующие партии — в другие депо. В 1885 году 9 паровозов этой серии были у Девяти Вязов, по три в Эксетере и Нортгеме, 2 в Базингстоке и по одному в Дорчестере, Гилдфорде и Солсбери.

Паровозы № 227 и 228 в 1894 году были перенумерованы в дубликаты припиской нуля впереди для того, чтобы освободить старые номера для новых паровозов O2 class нового генерального конструктора тяги Адамса. В 1899 году их возвратили в общий список с перенумерацией в № 316 и 328. 18 остальных паровозов перешли в дубликаты в 1902—1911 годах, а № 316 и 328 окончательно оказались в дубликатах в 1912 и 1911 году соответственно.

Все паровозы при укрупнении железнодорожных перевозчиков перешли к Southern Railway в 1923 году, но уже в следующем их начали списывать. К концу 1930 года осталось лишь 5 паровозов этого типа. В 1931 году списали № 0128 и 0423, а № 0335 в 1932 году продали Kent and East Sussex Railway. Последние № 0332 и 0334 были списаны в 1933 году после 57 лет службы. Все паровозы разрезаны в лом, в том числе и K&ESR № 4 (бывший SR 0335) — в 1948 году.

См. также 
 LSWR_0298_Class
 LSWR 273 class
 LSWR 282 class
 LSWR 302 class
 LSWR 318 class
 LSWR 348 class
 LSWR 380 class
 LSWR 135 class
 LSWR 395 class
 LSWR M7 class

Источники 

Литература
 
 
 

Паровозы LSWR
Паровозы Beyer-Peacock
Паровозы У. Дж. Битти